

Буттвіль — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш

Буттвіль — громада в кантоні Ааргау